Peter Ljung (ur. 30 października 1982 w Växjö) – szwedzki żużlowiec, tryumfator Drużynowego Pucharu Świata w roku 2003 z Vojens.

Trzykrotnie zdobył brązowe medale indywidualnych mistrzostw Szwecji, w latach 2013, 2015 oraz 2018.

Starty w Grand Prix (indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu)

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Kluby 
 Liga polska:
 KM Ostrów Wielkopolski (2003)
 Start Gniezno (2004)
 KSŻ Krosno (2005)
 Włókniarz Częstochowa (2006)
 Unia Tarnów (2007–2008)
 Start Gniezno (2009–2010)
 PSŻ Poznań (2011)
 GTŻ Grudziądz (2012)
 Sparta Wrocław (2013)
 Stal Rzeszów (2014–2015)
 GKM Grudziądz (2016)
 Unia Tarnów (2017)
 Stal Gorzów Wielkopolski (2018)
 Lokomotiv Daugavpils (wyp.) (2018)
 Unia Tarnów (2019–2020)
 Wilki Krosno (2021) – wypożyczony do Startu Gniezno
 Unia Tarnów (2022)

Zobacz też 
 Uczestnicy Grand Prix na żużlu
 Lista Szwedów w polskiej lidze żużlowej

Przypisy

Bibliografia 
 SPEEDWAY HISTORY INFO - HISTORIA ŻUŻLA | Peter Ljung
 Peter Ljung | Polish Speedway Database
 Speedway Results | Peter Ljung 
 Peter Ljung | Speedway riders, history and results

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodnika 

Szwedzcy żużlowcy
Żużlowcy Startu Gniezno
Żużlowcy KSM Krosno
Żużlowcy Włókniarza Częstochowa
Żużlowcy PSŻ Poznań
Żużlowcy Stali Rzeszów
Żużlowcy GKM Grudziądz
Żużlowcy Sparty Wrocław
Żużlowcy Unii Tarnów
Żużlowcy Stali Gorzów Wielkopolski
Urodzeni w 1982
Uczestnicy World Games 2017
Ludzie urodzeni w Växjö